James Outram ist der Name folgender Personen:

* James Outram (General) (1803–1863), britischer General 
 James Outram (Bergsteiger) (1864–1925), britischer Geistlicher und Bergsteiger